Fresne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Fresne-le-Plan, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Fresne-Cauverville, departementet Eure i regionen Normandie,